Gleerup är ett danskt efternamn, som också är etablerat i Sverige.

Personer med efternamnet Gleerup

 Asmund Christian Gleerup (1809–1865), dansk politiker
 C. W. K. Gleerup (1800–1871), danskfödd bokhandlare och bokförläggare
 Edde Gleerup (1860–1928), militär och upptäcktsresande
 Jacob Gleerup (1834–1915), bokhandlare och bokförläggare
 Kämpe Gleerup (1871–1923), präst och psalmförfattare
 Tage Fredrik Gleerup (1883–1930), militär

Danska efternamn
Svenska efternamn